Snow () может означать:
 фамилия (см. )
 Snow — студийный альбом дуэта Angus & Julia Stone (2017)
 SNOW — синхронный поточный шифр
 SNOW — инди-игра от компании Poppermost Productions

 Snow Falls — эпизод сериала «Однажды в сказке»
 Snow Patrol — рок-группа (Северная Ирландия, Шотландия)
 Snow Tha Product — американская хип-хоп-исполнительница и актриса